Nordschau steht für:

 Ortsteil der Gemeinde Loit in Schleswig-Holstein
 Nordschau (NDR), ehemalige Fernsehsendung des NDR, siehe auch Berichte vom Tage
 ein Schiff der Reederei Peter Deilmann